A Megtalálsz Párizsban (eredeti cím: Find Me in Paris) 2018-tól futó francia koprodukciós sorozat, melyben a Párizsi Operettszínház is részt vett, akik a helyszínt is biztosították. A sorozat Magyarországon 2018. október 1-től az HBO HBO GO nevű streaming szolgáltatásán érhető el, exkluzív tartalomként.

Cselekmény 

Lena Grisky orosz hercegnő 1905-ben a párizsi operettszínház tanulója. Egy nap Henri, Lena barátja ad neki egy nyakláncot, mely átlagos ékszernek tűnik, ám később kiderül, hogy egy időutazó eszköz. Ezzel Lena véletlenül a 21. századba kerül. 

Lena próbál beilleszkedni napjaink generációjába, miközben saját idejében az operettszínház tanulója, ahol szintén meg kell felelnie a követelményeknek. 

Eközben Henri a múltban próbálja hazavinni Lenát, miközben az időgyűjtőkkel is meg kell küzdenie.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
További magyar hangok: Orosz Gergő, Vámos Mónika, Németh Attila István, Bergendi Áron

 Főcím: Zahorán Adrienne
 Magyar szöveg: Vajda Evelin
 Hangmérnök: Halas Péter (1. évad), Árvai Csaba (2. évad)
 Vágó: Pilipár Éva, Mendre János (1. évad), Árvai Csaba (2. évad)
 Gyártásvezető: Vígvári Ágnes (1. évad), Rába Ildikó (2. évad)
 Szinkronrendező: Nikas Dániel (1. évad), Derzsi Csilla (2. évad)
 Produkciós vezető: Jávor Barbara

A szinkront az HBO megbízásából a Direct Dub Studios készítette.

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek

Források

Jegyzetek 

Televíziós drámasorozatok
A Hulu saját gyártású műsorai
2018-ban bemutatott francia televíziós sorozatok